Жиньяк () — муниципалитет во Франции в регионе Юг-Пиренеи, департамент Ло.

Площадь департамента — 40,66 км², население — 609 человек (2006) с тенденцией к росту: 645 человек (2012), плотность населения — 16,0 чел/км².

Население 
Население коммуны на 2012 год составляло 645 человек.

Возрастно-половая пирамида населения муниципалитета Жиньяк, 2006:

Экономика 

В 2010 году из 388 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 304 были активными, 84 — неактивными (показатель активности 78,4 %, в 1999 году — 74,7 %). Из 304 активных трудоспособных жителей работали 277 человек (150 мужчин и 127 женщин), 27 числились безработными (9 мужчин и 18 женщин). Среди 84 трудоспособных неактивных граждан 29 были учениками либо студентами, 38 — пенсионерами, а ещё 17 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в муниципалитете числилось 294 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 675 человек. При этом медиана доходов составила 17 тысяч 714,5 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки 

Коммуны департамента Ло